Faremo ist der Familienname folgender Personen:

 Grete Faremo (* 1955), norwegische Politikerin
 Osmund Faremo (1921–1999), norwegischer Politiker